Ym – jottametr, jednostka długości, wielokrotność metra, równa 1024 m.
 ym – joktometr, podwielokrotność metra, równa 10−24 m

Jednostki wtórne metra